Склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше… Груповий етап 
Група F

Аргентина
Аргентина 2002